Поднижний — хутор в Клетском районе Волгоградской области России. Входит в состав Клетского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1003-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Клетского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Клетского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части региона, в долине р. Дон. Фактически — микрорайон районного центра станицы Клетская.

Уличная сеть состоит из четырёх географических объектов: ул. Дорожная, ул. Им атамана Макарова, ул. Крестьянская и ул. Мира

Абсолютная высота 53 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 264 жителей мужчин и женщин — по 132 человека (50 % каждая когорта).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 95 % от общей численности населения в 236 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
стоит на автодороге «Лог — Новогригорьевская — Клетская — Распопинская — Серафимович» (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-23).

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Клетского района